Dobrá est un toponyme qui peut désigner :

Dobrá, un village du district de Trebišov, dans la région de Košice.

Dobrá, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Velká Dobrá, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale.